Броят на лекарите по отношение на населението е силен показател за качеството на здравеопазването в дадена държава, въпреки че трябва да се има предвид, че нивото на обучение на тези лекари не се взема предвид. През 2010 г. е имало по-малко от един обучен лекар на всеки 1000 жители в 44% от страните, които принадлежат към Световната здравна организация.

Списък на страните по брой лекари

В България 
Данните от Световната здравна организация сочат, че в периода 2000 – 2009 г. България е на 20-о място в света по брой лекари на глава от населението, а в периода 2007 – 2013 г. е на 19-о място в света, измежду 188 държави.

Източници 

Списъци